Кирпичное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кирпичное — упразднённое село в Толебийском районе Туркестанской области, в 2000-е годы включено в состав села Коксаек.
 Кирпичное — до 2008 г. название села Кемер Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Кирпичное — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Кирпичное — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Кирпичное — село в Белогорском районе Крыма.
 Кирпичное — бывшее село, вошедшее в состав Симферополя Крыма.
 Кирпичное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кирпичное — деревня в Седельниковском районе Омской области, упразднена в 2008 г.
 Кирпичное — деревня в Михайловском районе Приморского края.
 Кирпичное — деревня в Чаинском районе Томской области.

Украина 
 Кирпичное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Кирпичное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Кирпичное — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Кирпич (значения)
 Кирпичи
 Кирпичики
 Кирпичный
 Новокирпичное